«Остров сокровищ» — название нескольких фильмов:
 Остров сокровищ (фильм, 1912)
 Остров сокровищ (фильм, 1918)
 Остров сокровищ (фильм, 1920)
 Остров сокровищ (фильм, 1934) — худ. фильм (США)
 Остров сокровищ (фильм, 1937) — худ. фильм (СССР)
 Остров приключений
 Остров сокровищ (фильм, 1950) — худ. фильм (США, Walt Disney Productions)
 Остров сокровищ (телефильм, 1951)
 Возвращение на остров сокровищ (фильм, 1954)
 Остров сокровищ (фильм, 1957)
 Остров сокровищ (фильм, 1959)
 Остров сокровищ (фильм, 1966)
 Остров сокровищ (телефильм, 1968)
 Животный остров сокровищ (Остров сокровищ животных)
 Остров сокровищ (фильм, 1971, Австралия)
 Остров сокровищ (фильм, 1971) — худ. фильм (СССР)
 Остров сокровищ (фильм, 1972) — худ. фильм (Великобритания, Италия)
 Остров сокровищ (фильм, 1973)
 Остров сокровищ (фильм, 1982) — многосерийный худ. фильм (СССР)
 Остров сокровищ (фильм, 1985) — худ. фильм (Франция, Чили)
 Остров сокровищ в космосе — мини-сериал (Италия, ФРГ)
 Остров сокровищ (фильм, 1990) — фильм (США)
 Остров сокровищ: Приключения начинаются (фильм)
 Остров сокровищ (фильм, 1995)
 Возвращение на остров сокровищ (фильм, 1996)
 Остров сокровищ маппетов (1996) — кукольно-игровой худ. фильм (США)
 Остров сокровищ (фильм, 1999) — фильм (США)
 Остров сокровищ (фильм, 2007) — худ. фильм (Франция-Великобритания-Венгрия)
 Остров сокровищ (мини-сериал) — двухсерийный телефильм 2012 года (Великобритания, Ирландия)